Анамнеза — „губитак заборава“, вишезначан појам који се користи у филозофији, религији, медицини и психоанализи:

 Анамнеза — у медицини је разговор са болесником у циљу прикупљања информација о природи његове болести; 
 Анамнеза — у филозофији је концепт поновног оживљавања сећања на доживљено пре рођења; 
 Анамнеза — у литургији је део евхаристијске молитве у којем се подсећа на суштинске тренутке из историје спасења.